Combes nom francès de Combas (Erau), municipi francès al departament de l'Erau i a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Les Combes, municipi francès al departament del Doubs